Jean-Baptiste Barrière, violoncelliste compositeur baroque
 Jean-Baptiste Barrière, compositeur contemporain